Das Herrendoppel der US Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jewgeni Kafelnikow und Daniel Vacek. Das Finale bestritten Mark Knowles und Daniel Nestor gegen Cyril Suk und Sandon Stolle, welches Suk und Stolle in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1998